Путешествие — название нескольких фильмов:
 Путешествие (фильм, 1959), США, реж. А.Литвак
 Путешествие (фильм, 1962), Греция
 Путешествие (фильм, 1966), СССР
 Путешествие (фильм, 1971), ФРГ
 Путешествие (фильм, 1993), США
 Путешествие (фильм, 1999), Бельгия, Польша, Франция.